Николай Михайлович Жочкин — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1934 году в селе Низовка. Член КПСС с 1955 года.

С 1957 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1957—1996 — инженер-железнодорожник, инженерный, хозяйственный и партийный работник в Мордовской АССР, первый секретарь Саранского горкома КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета Мордовской АССР

Делегат XXVII съездов КПСС.

Избирался народным депутатом России.

Скончался в 1997 году в городе Саранске.

Ссылки 
 Жочкин

Первые секретари Саранского горкома КПСС
Председатели Президиума Верховного Совета Мордовской АССР
Делегаты XXVII съезда КПСС
Народные депутаты России
Делегаты XXVI съезда КПСС